Линда Эмонд (, род. 22 мая 1959) — американская актриса. Эмонд добилась наибольшего успеха благодаря своим ролям на театральной сцене. Она трижды номинировалась на премию «Тони», в 2003, 2012 и 2014 годах, за роли в пьесах Life (x) 3 и «Смерть коммивояжёра», а также выступление к мюзикле «Кабаре». Также она выступала во многих других постановках, как на Бродвее, так и на Офф-Бродвейской сцене.

Биография 
В дополнение к стабильной работе на сцене, Эмонд появилась в нескольких десятках фильмов и телешоу. В 1997 году она снималась в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а в разные годы была гостем в сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Закон и порядок: Суд присяжных», «Сплетница» и «Хорошая жена». Также она снялась в фильме канала Lifetime «Джорджия О’Кифф» в 2009 году. Она большом экране, Эмонд была заметна в фильмах «Последнее дело Ламарки» (2002), «Северная страна» (2005) и «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета